est un film dramatique norvégien écrit et réalisé par Ola Solum et sorti en 1985.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Titre français : 
 Réalisation : Ola Solum
 Scénario : Richard Harris, Jon Michelet 
 Photographie : Harald Paalgard
 Montage : Bjørn Breigutu
 Musique : Geir Bøhren
 Pays d'origine : Norvège
 Langue originale : norvégien
 Format : couleur
 Genre : dramatique
 Durée : 103 minutes
 Dates de sortie :
 Norvège :

Distribution 

 Sverre Anker Ousdal : Lars
 Hans Ola Sørlie : Sverre
 Kjersti Holmen : Eva Gjelseth
 Vidar Sandem : Helge
 Nils Johnson : Erik
 Jon Eikemo : Bache, Governor of Svalbard
 Johan Sverre : Myhre
 Jan Hårstad : Tveten
 Holger Vistisen : Morken
 Erik Øksnes : Sørensen
 Bjørg Telstad : Mai
 John Ausland : American Colonel (as John Ousland)
 Jarl E. Goli : Sergeant
 Tor Stokke : Justice Minister
 Jarle Stærnes : Secretary of State
 Knut Ørvig : Russian Consul
 Steve Plytas : Russian Ambassador
 Steinar Danielsen : Miner
 Eli Lundaas : Receptionist
 Servald Cirkov : Russian
 Geir Furuseth : Russian
 Isak Rogde : Russian
 William Kisum : German tourist
 John Hahn-Petersen : German Tourist (as John Hahn Petersen)
 Gordon Sterne : American tourist
 Sari Price : American tourist
 Kirsten Sunde Andersen : Tourist
 Gjertrud Endestad : Tourist
 Helge Jordal : Tom Jansen

Notes et références

Liens externes 

 

Film norvégien sorti en 1985
Film dramatique norvégien
Film en norvégien
Film en anglais
Thriller (film) norvégien
Film indépendant
Film évoquant la guerre froide
Adaptation d'un roman norvégien au cinéma
Film se déroulant en Arctique
Film se déroulant en Norvège
Film tourné en Norvège
Cinéma maritime